Budiman ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Budiman (* 1983), deutscher Fernsehmoderator
 Heni Budiman (* 1986), indonesische Badmintonspielerin
 Tata Budiman (* um 1950), indonesischer Badmintonspieler